In der Mathematik wird der Begriff linearer Raum verwendet für

einen Vektorraum
einen Inzidenzraum

en:linear space